Антонио Васкез има више значења:

 Антонио Васкез, Нуева Палестина (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Антонио Васкез (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику